Az 1950-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 16. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Wisła Kraków nyerte az ezüstérmes Ruch Chorzów, és a bronzérmes Lech Poznań előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1950
Lengyel 1